Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1996 in Rüsselsheim

Aufstieg 
Zur nächsten Saison 1996/97 wechselten die Clubs aus Ostdeutschland von Nord nach Süd und die Clubs aus Nordrhein-Westfalen von Süd nach Nord. Deswegen stiegen im Süden zwei Clubs auf und das Finale entfiel. Die Aufstiegsrunden fanden am 24. und 25. Februar 1996 in Hannover (Nord) und Ludwigsburg (Süd) statt.

Aufstieg Nord

Aufstieg Süd

Quellen 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1995
Hockey 1996